

Победа — село, Добрицька область
 Победа — село, Плевенська область
 Победа — село, Ямбольська область

Див. також 
 Побєда
 Перемога